Der İstanbul Cup 2008 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Istanbul. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 19. bis 24. Mai 2008 statt.

Im Einzel gewann Agnieszka Radwańska gegen Jelena Dementjewa mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jill Craybas / Wolha Hawarzowa mit 6:1 und 6:2 gegen Marina Eraković / Polona Hercog.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Istanbul